Adobe Flex - conjunto de tecnologias da Adobe_Systems
 Flex (revista)
 Flextronics - (NASDAQ: Flex) empresa de Cingapura
 Flex Linhas Aéreas
 Veículo flex - frequentemente usado para referir a veículos capazes de usar qualquer mistura de gasolina e álcool

Desambiguação